Hipertensió arterial, el terme més comú: augment de la pressió sanguínia dins de les artèries.
 Hipertensió intracranial, augment de pressió del líquid cefalorraquidi dins del crani.
 Hipertensió ocular, augment de pressió dins de l'ull; habitualment referit a glaucoma.
 Hipertensió portal, augment de la pressió sanguínia dins del sistema portal.
 Hipertensió pulmonar, augment de la pressió sanguínia dins del sistema vascular pulmonar.